VCA (voetbalclub), een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Sint Agatha.
 Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, ook "Veiligheids Checklist Aannemers" genoemd. 
 Voltage-controlled amplifier,